Joseph Kennedy kan være flere personer:

 Joseph P. Kennedy, Sr. – Far til bl.a. John F. Kennedy
 Joseph P. Kennedy, Jr. – Bror til bl.a. John F. Kennedy